Pitton est un patronyme pouvant désigner :
Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708), botaniste français.
Scholastique Pitton (1621-1689), historien français.

Homonymie de patronyme